Jagiellonia Białystok w sezonie 2011/2012 przystąpiła do rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy, Ligi Europejskiej od I rundy eliminacyjnej oraz Pucharu Polski (od 1/16).
Klub rozgrywa swoje mecze na Stadionie Miejskim, ze względu na przebudowę o pojemności około 5000 kibiców.

I poziom rozgrywkowy 
W przerwie letniej z Jagiellonii odszedł Michał Probierz, na jego miejsce został zatrudniony Czesław Michniewicz, który prowadził zespół tylko przez I rundę. Od 10 lutego 2011 zespół przejął Tomasz Hajto wespół z Dariuszem Dźwigałą, początkowo były problemy z powodu braku licencji, ostatecznie problem został rozwiązany i Hajto mógł oficjalnie poprowadzić drużynę.
Pierwsza runda po wodzą Michniewicza miała dwie fazy, rosnącą i opadającą. Piłkarze do 7 kolejki wspinali się na górę tabeli docierając do 3 miejsca, po dwóch z rzędu przegranych meczach wyjazdowych rozpoczął się powolny spadek, zakończony 10 miejscem na koniec rundy jesiennej. Władze klubu uznały, że stan spadkowy może się utrzymać i rozwiązały współpracę z Czesławem Michniewiczem zatrudniając Tomasza Hajtę, który do tej pory nie prowadził żadnego klubu na tym poziomie rozgrywkowym. Drużyna przez rundę wiosenną utrzymywała się pomiędzy 12-9 miejscem, kończąc sezon na 10 pozycji.
Dobrą grą i skutecznością wykazał się Tomasz Frankowski, zdobywca 15 bramek (wicekról strzelców), do wyróżniających się piłkarzy należy dołączyć Tomasza Kupisza i Andriusa Skerlę. 

Liga Europejska
Dzięki zajęciu 4 miejsca w poprzednim sezonie Jagiellonia po raz drugi w swojej historii rozegrała mecze w ramach eliminacji do LE. Po zwycięstwie w Białymstoku z kazachskim Irtyszem Pawłodar wydawało się, że białostoczanie mają duże szanse na awans do II rundy. Niestety tak się nie stało, przegrana 0:2 w Pawłodarze przekreśliła szanse na awans.

Puchar Polski
Jagiellonia szybko zakończyła rozgrywki w Pucharze Polski przegrywając w 1/16 (na wyjeździe) z Ruchem Zdzieszowice 3:1.

Podsumowanie sezonu
Ekstraklasa – 10 miejsce 
Puchar Polski – 1/16
Eliminacje Ligi Europejskiej – I runda

Końcowa tabela Ekstraklasy 

 W związku ze zdobyciem przez Legię Warszawa Pucharu Polski oraz 3 miejsca w lidze, do eliminacji LE przystąpi 4 drużyna ekstraklasy -Lech Poznań.

Kadra, statystyki, transfery

Mecze 

 W kolumnie "L.p." obok numeru meczu rozgrywanego w danym sezonie podana jest w nawiasie (1) liczba meczów rozgrywanych w ekstraklasie (najwyższej klasie rozgrywkowej) lub innych rozgrywkach piłkarskich.

Powołania do reprezentacji

Zobacz też

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Portal 90.minut.pl
 Oficjalna strona klubu

Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
2011 w polskim sporcie
2012 w polskim sporcie